Гарсия, Рауль — футболист
 Гарсия, Рауль — актёр
 Гарсия, Рауль — боксер